Сулак — фамилия и топоним.

 Сулак — река на Северном Кавказе.

Населённые пункты 
 Сулак — посёлок городского типа в Дагестане.
 Сулак — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане.
 Сулак — село в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Сулак — село в Умётском районе Тамбовской области, упразднено в 2017 году.
 Сулак — село в Белинском районе Пензенской области.
 Сулак — село в Нежинском районе Черниговской области Украины.

Персоналии 
 Сулак — великий хан Половецкого ханства.
 Сулак, Николай Васильевич (1936—2003) — молдавский певец.

См. также 
 Новый Сулак
 Сулак, высокогорная